Sielc peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
 Sielc un village dans la voïvodie de Mazovie ;
 Sielc un village dans la voïvodie de Podlachie.